Název Dehtáry má více sídel:
 Dehtáry (Bílá), část obce Bílá v okrese Liberec
 Dehtáry (Cetenov), část obce Cetenov v okrese Liberec
 Dehtáry (Jenštejn), část obce Jenštejn v okrese Praha-východ